Albert Revet (1917-1986), personnalité scoute et prêtre catholique français.
 Charles Revet (1937-2021), homme politique français.
 Nicole Revet (1946), footballeuse française.